Состав сборных на чемпионат мира по хоккею с шайбой 2016 года. Максимально возможное количество хоккеистов: 22 полевых игрока (защитников и нападающих) и 3 вратаря. Минимально возможное количество хоккеистов: 15 полевых игроков и 2 вратаря.

Клуб игрока указан по положению на 6 мая 2016.

Группа A

Список из 25 игроков был объявлен 16 апреля 2016 года. Исправленные составы из 27 игроков объявлялись 24 апреля 2016 и 3 мая 2016.

Главный тренер:  Владимир Вуйтек

Предварительный состав из 23 игрок был опубликован 11 апреля 2016 года. Состав из 25 игроков 25 апреля 2016. Окончательный состав был объявлен 1 мая 2016.

Главный тренер:  Янне Карлссон

Предварительный список из 54 человек был объявлен 24 марта 2016 года.

Главный тренер:  Андрей Назаров

Предварительный состав из 22 игроков был опубликован 13 апреля 2016 года. Окончательный список был объявлен 4 мая 2016.

Главный тренер:  Леонид Береснев

Первоначальный список из 26 игроков был опубликован 11 апреля 2016 года. 28 апреля 2016 был расширен до 28 человек. Окончательный список был опубликован 1 мая 2016.

Главный тренер:  Рой Йохансен

Предварительный список из 26 игроков был объявлен 7 апреля 2016 года. Сокращённый список из 23 игроков был опубликован 30 апреля 2016. Окончательный состав был объявлен 4 мая 2016.

Главный тренер:  Олег Знарок

Предварительный список из 24 игроков был опубликован 22 апреля 2016 года. Окончательный список опубликован 2 мая 2016.

Главный тренер:  Пер Мортс

Предварительный список из 30 игроков был опубликован 16 апреля 2016 года. Он был уменьшен до 28 игроков 25 апреля 2016. Окончательный список опубликован 1 мая 2016.

Главный тренер:  Патрик Фишер

Группа B

Предварительный список из 29 игроков был опубликован 13 апреля 2016 года.

Главный тренер:  Дэйв Льюис

Предварительный список из 18 игроков был опубликован 11 апреля 2016 года. Дерик Брассар, Мэттью Дамба и Кори Перри были добавлены в список 28 апреля 2016. Окончательный список опубликован 4 мая 2016.

Главный тренер:  Билл Питерс

Предварительный список из 28 игроков был опубликован 18 апреля 2016 года. Изменённый список на 29 игроков опубликован 25 апреля 2016. Александр Барков, Юсси Йокинен, Микаэль Гранлунд, Микко Койву, Вилле Покка добавлены в него 26 и 28 апреля 2016. Окончательный список опубликован 1 мая 2016.

Главный тренер:  Кари Ялонен

Предварительный список из 26 игроков был опубликован 22 апреля 2016 года. Сокращён до 25 человек 29 апреля 2016. Окончательный список опубликован 3 мая 2016.

Главный тренер:  Дейв Хендерсон

Предварительный список из 28 игроков был опубликован 18 апреля 2016 года. Новый список из 31 игрока опубликован 26 апреля 2016, в который позднее был добавлен Кристиан Эрхофф. Корбиниан Хольцер добавлен 1 мая 2016.

Главный тренер:  Марко Штурм

Предварительный список из 31 игрока был опубликован 20 апреля 2016 года.

Главный тренер:  Рич Черномаз

Предварительный список из 25 игроков был опубликован 18 апреля 2016 года. Окончательный список опубликован 30 апреля 2016.

Главный тренер:  Здено Цигер

Предварительный список из 12 игроков был опубликован 12 апреля 2016 года. Он был расширен до 20 игроков 25 апреля 2016. Окончательный список опубликован 3 мая 2016.

Главный тренер:  Джон Хайнс

Примечания

Ссылки 
 Составы на «Яндекс»
 Составы на сайте «Российский хоккей»

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2016